El Censor puede referirse a:

 El Censor (Madrid): periódico español del siglo XVIII.
 El Censor (1820-1822): un semanario español del Trienio Liberal.
 El Censor (Buenos Aires): periódico argentino del siglo XIX dirigido por Domingo Faustino Sarmiento.